

Wydarzenia 

 Europa
 cesarz Oktawian August założył w Galii kolonię Nemausus (Nîmes)
 Oktawian August przeprowadził cenzus i sporządził nową listę członków senatu
 Azja
 Chińscy astrolodzy zaobserwowali plamy na Słońcu